Auslandsgesellschaft steht für:
 bilaterale nichtstaatliche Organisationen für  Völkerverständigung und Kulturaustausch, auch Freundschaftsgesellschaft
 die Rechtsform eines Firmensitzes im Ausland, siehe Sitz (juristische Person)